Mianka – potok, dopływ Leska
 Mianka – rzeka, dopływ Nurca
 Mianka – struga, dopływ Osiecznicy (Jeziora Chrzypskiego)

Zobacz też 
 Mień, Mieńki